Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2020 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Naomi Osaka je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2020